(né en 1993), footballeur brésilien ;
  (né en 1989), footballeur brésilien ;
 Mario Balotelli (né en 1990), footballeur international italien.

Autre 

 , chanson du groupe britannique  de 2012.